Вильянуэ́ва-де-Го́мес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 151 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы